Ce qui suit est une liste d'exonymes basques, c'est-à-dire des noms de villes qui ont été adaptés aux règles standards du basque, ou des noms utilisés autrefois. 

Par exemple, si l'on peut toujours écrire le nom historique de Erruan pour nommer la ville de Rouen, aujourd'hui l'Académie de la langue basque recommande d'utiliser Rouen. Pour la ville de Perpignan, Perpinyà a été retenue sous sa forme catalane, alors que l'accent grave n'est pas d'usage. Par contre l'accent aigu à Quebec est ôté.
L'Académie de la langue basque a pris différentes options: parfois elle traduit les noms ou garde les noms en usage ou historiques comme Kanada (Canada), Saint-Pierre eta Mikelune (Saint-Pierre-et-Miquelon), Alsazia (Alsace), Borgoina (Bourgogne) ou  les Alpe Garaiak (Hautes-Alpes) dans la région Proventza-Alpeak-Cote d'Azur, parfois elle choisit de ne pas traduire comme Alpes-de-Haute-Provence, Pays de la Loire ou Brandenburg.

Références 

Langue basque
Exonyme